Otero megye (Colorado)
Otero megye (Új-Mexikó)